Бельгия принимала участие в Евровидении 1960, проходившем в Лондоне, Великобритания. На конкурсе её представлял Фуд Леклерк с песней «Mon amour pour toi», выступавший под номером 5. В этом году страна заняла шестое место, получив 9 баллов. Комментаторами конкурса от Бельгии в этом году стали Джорджс Десир и Nic Bal, а глашатаем — Арлетт Винсент.

Национальный отбор 

Национальный отбор состоялся 24 января 1960 года. Победителем стал Фуд Леклерк с песней «Mon amour pour toi», представлявший Бельгию на конкурсе в 1956 и 1958 годах. В национальном отборе также принимала участие Соланж Берри, представительница Люксембурга на «Евровидении-1958».

Страны, отдавшие баллы Бельгии 
Каждая страна имела жюри в количестве 10 человек, каждый человек мог отдать очко понравившейся песне.

Страны, получившие баллы от Бельгии

Примечания 

Страны на «Евровидении-1960»